Flavia Domitilla est le nom d'au moins trois femmes, membres de la famille impériale romaine des Flaviens, une branche de la gens des Flavii, tandis que certains érudits acceptent une autre:
 Flavia Domitilla, appelée Domitilla l'Aînée, femme de l'empereur romain Vespasien et mère des empereurs Titus et Domitien et d'une fille appelée elle aussi Flavia Domitilla. Lorsque son mari est devenu empereur en 69 apr. J.-C., elle était déjà morte.
 Flavia Domitilla appelée Domitilla la Jeune, fille de Vespasien avec Domitilla l'Aînée, elle aussi morte avant l'an 69.
 Flavia Domitilla, fille de Domitilla la Jeune, petite fille de Vespasien, nièce de Titus et Domitien, épouse de son cousin Flavius Clemens, petit neveu de Vespasien. Selon Dion Cassius elle fut accusée d'athéisme et reléguée à l'île Pandataria. Morte après 95, elle est considérée par certains comme une convertie au judaïsme et vue comme une sainte par l'Église orthodoxe, qui la fête le 12 mai.
 Flavia Domitilla, nièce du même consul Flavius Clemens, mentionnée dans lˊHistoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée et dans sa Chronique, et qui, selon plusieurs érudits, n'était en réalité qu'un dédoublement de la femme du consul (voir Flavia Domitilla#Une Flavia Domitilla ou deux ?). Le Martyrologe romain, qui la fête le 7 mai, la présente comme sainte vierge qui a souffert « un long martyre » exilée dans une île<ref>Martyrologium Romanum, p. 259 de l'édition 2001, p. 274 de l'édition 2004.</ref>.
 Flavia Domitilla (fille de Plautilla), personnage principal des Actes des saints Nérée et Achillée'', qui la définissent initialement nièce de l'empereur Domitien (comme la femme du consul), mais ensuite fille d'une sœur du consul (comme la Flavia Domitilla d'Eusèbe), et qui la présentent comme vierge et comme martyre de sang.

Notes et références